Нилендер, Вильгельм (Вильям Нюландер; 1822—1899) — финский ботаник и энтомолог.
 Нилендер, Владимир Оттонович (1883—1965) — российский и советский переводчик, литературовед, поэт, организатор библиотечно-издательского и музейного дела.
 Нилендер, Роман Алексеевич (1906—1982) — Герой Социалистического Труда, профессор.